|}

Die Bahnstrecke Domažlice–Tachov ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich als Lokalbahn Taus–Tachau (tschech. Místní dráha Domažlice–Tachov) erbaut und betrieben wurde. Die Strecke zweigt bei Domažlice (Taus) aus der Bahnstrecke Plzeň–Furth im Wald ab und führt in Westböhmen nach Tachov (Tachau). 

Nach einem Erlass der tschechischen Regierung ist die Strecke seit dem 20. Dezember 1995 als regionale Bahn („regionální dráha“) klassifiziert.

Geschichte 
Am 28. März 1908 erhielt der „Bürgermeister der königlichen Stadt Taus, Johann Ludvik, im Vereine mit Max Dussek, Bezirksobmann in Taus, Dr. Anton Steidl, Landtagsabgeordneten in Prag, Andreas Eckl, Bezirksobmann in Eisendorf und Heinrich Swoboda, Bürgermeister der Stadt Tachau, die erbetene Konzession zum Baue und Betriebe einer als normalspurige Lokalbahn auszuführenden Lokomotiveisenbahn von der Station Taus nach Tachau“ erteilt. Das Aktienkapital der Gesellschaft betrug insgesamt 2.300.000 Kronen. Der Sitz der Gesellschaft war in Wien.

Am 1. August 1910 wurde die Strecke eröffnet. Den Betrieb führten die k.k. Staatsbahnen (kkStB) im Auftrag der Lokalbahn Taus–Tachau aus. Nach dem Ersten Weltkrieg traten an Stelle der kkStB die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD).

Im Jahr 1912 wies der Fahrplan der Lokalbahn drei gemischte Zugpaare 2. und 3. Klasse aus.

Am 1. Januar 1925 wurde die Lokalbahn Taus–Tachau per Gesetz verstaatlicht und die Strecke wurde ins Netz der ČSD integriert.

Am 1. Jänner 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Im Fahrplan 2018 bedienen die České dráhy die Strecke werktags etwa zweistündlich mit Personenzügen, die teilweise über Tachov hinaus bis Planá u Mariánských Lázní durchgebunden werden. In der Hauptverkehrszeit verkehren auf Teilabschnitten einzelne Verstärkerzüge.

Fahrzeugeinsatz 

Für Rechnung der Lokalbahn Taus–Tachau erwarben die kkStB fünf Lokomotiven der Reihe 178. Die Lokomotiven besaßen die Betriebsnummern 178.106–178.109 und 178.113.

Im Reiseverkehr kommen Dieseltriebwagen der Baureihen 810 und 814 zum Einsatz.

Literatur 
 Zdeněk Hudec u. a.: Atlas drah České republiky 2006–2007. 2. Auflage. Dopravní vydavatelství Malkus, Praha 2006, ISBN 80-87047-00-1.

Weblinks 

 Domažlice–Planá u Mariánských Lázní auf www.zelpage.cz

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien